Мадзо́кки или Маццокки () — итальянская фамилия.

Персоналии 
  — итальянский политик.
  — итальянский священник, филолог, археолог.
 Вирджилио Мадзокки (1597-1646) — итальянский композитор, брат Доменико Мадзокки.
  — итальянский издатель.
 Доменико Мадзокки (1592–1665) — итальянский композитор, брат Вирджилио Мадзокки.
  — итальянский журналист и телеведущий.
  — итальянский священник и викарий Римско-католической церкви в Боливии.

Музыкальные династии